Kebelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Kebelmann (* 1947), deutscher Chemiker, Lyriker und Erzähler, Projekt- und Rundfunkautor
 Herbert Kebelmann (1907–1996), deutscher Filmregisseur, Kameramann und Filmproduzent